De Beker van Armenië (Armeens: Հայաստանի Անկախության Գավաթ) is het nationale voetbalbekertoernooi van Armenië dat wordt georganiseerd door de Armeense voetbalbond.

Het toernooi werd in 1939 voor het eerst georganiseerd. Tot 1989 was het een regionaal toernooi in de deelrepubliek SSR Armenië binnen de Sovjet-Unie en gold als voorronde voor de USSR Cup. Teams uit de Sovjet-competitie (zoals Ararat Jerevan) namen niet deel aan de competitie.

Nadat het land onafhankelijk werd, werd de beker een nationaal toernooi. Tot 1998/99 mocht de winnaar deelnemen aan de Europacup II, vanaf 1999/00 aan de (voorrondes van de) UEFA Cup, vanaf het seizoen 2009/10 aan de UEFA Europa League en vanaf seizoen 2021/22 aan de UEFA Europa Conference League.

Winnaars SSR Armenië (1939-1991)

Finales Armenië (vanaf 1992)

Prestaties per club

Zie ook
Beker van de Sovjet-Unie